Lafoea är ett släkte av nässeldjur som beskrevs av Jean Vincent Félix Lamouroux 1821. Lafoea ingår i familjen Lafoeidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hydrozoer
Lafoea